

Patronyme 

 Richard Jay Potash (né en 1946), dit Ricky Jay, acteur, scénariste et magicien américain
 Robert Potash (1921-2016), historien américain.

Entreprises 
 Arab Potash, entreprise jordanienne de production d'engrais.
 PotashCorp, entreprise canadienne de production d'engrais.